Thizay kan syfta på:
 Thizay, Indre
 Thizay, Indre-et-Loire